Wen Zhong (Primaveres i Tardors), oficial de l'Estat de Yue
 Wen Zhong (Dinastia Shang), personatge de ficció ambientat en la Dinastia Shang